{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Players Tour Championship
|-
|align = "center" | Шеффилд, Англия
|-
|align = "center" | 14 — 17 октября 2010
|-
|align = "center" | Академия снукера
|-
| Призовой фонд — £ 50 000
|-
| Победитель — £ 10 000
|-
| Высший брейк — 142 Мэттью Стивенс
|- 
| Статус — низкорейтинговый
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Финальный матч
|-
| Победитель — Доминик Дэйл|-
| Финалист — Мартин Гоулд
|-
|}Players Tour Championship 2010/2011 – Этап 6 (официальное название Star Xing Pai Players Tour Championship 2010/2011 – Этап 6 по названию спонсора) — снукерный низкорейтинговый турнир, который прошёл с 14 по 17 октября 2010 года в Академии снукера в Шеффилде, Англия. Победителем стал Доминик Дэйл, переигравший в финале Мартина Гоулда со счётом 4:3.

 Призовой фонд и рейтинговые очки 

Чемпион: £ 10 000 (2000 очков) 
Финалист: £ 5 000 (1600 очков) 
Полуфиналисты: £ 2 500 (1280 очков) 
Четвертьфиналисты: £ 1 500 (1000 очков) 
Участники 1/8: £ 1 000 (760 очков) 
Участники 1/16: £ 600 (560 очков) 
Участники 1/32: £ 200 (360 очков)

Призовой фонд: £ 50 000.

 Результаты 

 Все матчи турнира играются до 4-х побед'''''.

Предварительная квалификация

Основной турнир

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Финальная часть

Сенчури брейки 

 142, 113, 105 Мэттью Стивенс
 138 Сяо Годун
 137, 103, 102 Энди Хикс
 136, 127 Доминик Дэйл
 135, 102 Дин Цзюньхуэй
 133 Нил Робертсон
 132 Чэнь Чже
 132 Дэниел Уэллс
 131, 110 Лян Вэньбо
 128 Энтони Макгилл

 125 Марко Фу
 122, 108 Джадд Трамп
 120 Эндрю Хиггинсон
 117 Барри Хокинс
 116 Марк Селби
 115 Стюарт Каррингтон
 113 Род Лоулер
 113 Джимми Уайт
 112 Джеймс Макбейн
 111 Алан Макманус

 107 Эдриан Ганнэл
 104 Джейми Бёрнетт
 103 Лиам Хайфилд
 103 Джимми Робертсон
 103 Лю Сун
 103, 102 Адам Уичерд
 101 Роберт Милкинс
 101 Саймон Бедфорд
 101 Дэвид Грэйс
 101 Марк Аллен

Примечания

Ссылки 
 Результаты на Global Snooker 

Players Tour Championship
2010 год в снукере